Obręb est le nom de :

Toponymie
en Pologne
dans la voïvodie de Mazovie
 Obręb, village du powiat de Piaseczno 
 Obręb, village du powiat de Pułtusk 
 Obręb, village du powiat de Sierpc 
 Obręb, village du powiat de Żuromin